Przegląd Teatrów Ogródkowych Międzymurze w Toruniu - festiwal teatrów ulicznych, zbiór imprez teatralnych i muzycznych, odbywający się od 2001 w Toruniu. Przed Arsenałem na Placu Dominikańskim staje letni ogródek. W festiwalu biorą udział profesjonalni artyści, grupy tetaralne, instytucje kultury.

Opis festiwalu
Nie jest to typowy festiwal. Teatry ogródkowe jest to forma letniej sceny, która swym początkiem sięga połowy dziewiętnastego wieku. W Polsce pierwsze teatrzyki ogrodkowe pojawiły się w Warszawie w 1868. Piwiarnie budowały drewniane sceny z rozpostartym nad widownią płótnem. Prezentowano tam głównie repertuar lekki - wodewile i operetki. 

Festiwal ma charakter rozrywkowy, popularny, jest atrakcją muzyczna i artystyczną dla turystów odwiedzających Toruń. Festiwal jest organizowany co roku w sierpniu i trwa kilka dni. Organizatorem jest Miejska Instytucja Kultury Dom Muz (ul. Podmurna). Przegląd Teatrów Ogródkowych Międzymurze zainicjowała Hanna Wittstock, pomysłodawczyni Toruńskiej Letniej Sceny Teatralnej.

Zobacz też
 Teatry w Toruniu
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Festiwale teatralne w Polsce
Festiwale i przeglądy w Toruniu
Teatr w Toruniu